Майкл Джон Мариш «Майк» Маллинс (, родился 29 октября 1970 в Окленде) — ирландский регбист и регбийный тренер, игравший на позиции инсайд-центра (внутреннего центрового).

Биография

Семья 
Сын выходцев из Лимерика, проживавших на Северном острове Новой Зеландии. Мать — наполовину ирландка, наполовину маори; отец — ирландец-уроженец Лимерика и гражданин Республики Ирландия.

Клубная карьера 
Маллинс играл в регби в провинции Норт-Харбор, проведя 20 игр за основной состав вместе с такими игроками, как , Фрэнк Банс,  и . В середине 1990-х он перебрался в Англию, где играл сначала за «Ватерлоо» из Сефтона (рядом с Ливерпулем), затем за «Уэйкфилд» из Западного Йоркшира, а после его банкротства — за «Вест-Хартлпул» в чемпионате Англии. С 1999 по 2001 годы играл за «Манстер» в межпровинциальном чемпионате, за него же выступал с 2001 по 2005 годы в Кельтской лиге, выиграв её в сезоне 2002/2003.

Карьера в сборной 
В сборной Маллинс сыграл 16 игр и набрал 15 очков за три попытки. Дебютировал в игре против Аргентины перед чемпионатом мира 1999 года, в заявку на который был включён. Сыграл также в 2004 году матч в международной сборной звёзд «Барбарианс» в Лиссабоне против Португалии.

Карьера тренера 
В 2006 году вернулся в Новую Зеландию, где дважды возглавлял команду «Норт-Отаго» с 2006 по 2010 (как технический директор) и с 2013 по 2014 (как тренер). В 2014 году по собственному желанию покинул команду.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Барбарианс» 
 Профиль на сайте Английской Премьер-Лиги 
 Профиль на сайте Про12 
 Профиль на сайте European Professional Club Rugby 
 

Регбисты Ирландии
Регбисты Новой Зеландии
Игроки сборной Ирландии по регби
Игроки РК «Манстер»
Регбийные тренеры Ирландии
Регбийные тренеры Новой Зеландии